Gaines Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gaines Township (Genesee County, Michigan)
 Gaines Township (Kent County, Michigan)
 Gaines Township (Pennsylvania)